Montezuma Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Montezuma Township du comté de Pike dans l'Illinois.
  du comté de Gray dans le Kansas.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships